Sveti Josip može značiti:

Osobe 

 Sveti Josip - muž Marijin, poočim Isusov
 Josip (praotac) - sin Jakovljev, jedan od rodozačetnika Židova
 Sveti Josip Kupertinski - katolički svetac iz 17. stoljeća
 Josip iz Arimateje - Židov koji je pokopao Isusa u svoj grob

Mjesta 

 Sveti Josip - naselje u Općini Bednja